Kangerluarsuup Sermia bezeichnet:
 Kangerluarsuup Sermia (Gletscher, Qaanaaq) (Bowdoin Gletsjer), Gletscher im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Kangerluarsuup Sermia (Gletscher, Uummannaq), Gletscher im Distrikt Uummannaq, Grönland